Spieß oder Spiess steht für:
 Spieß, eine Stichwaffe
 Spieß (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 eine gemeine Figur in der Heraldik, siehe Stangenwaffe (Heraldik)
 ein Hilfsmittel bei der Lebensmittelzubereitung, siehe Fleischspieß
 süddeutsch ein Holzsplitter in der Haut, siehe Spreißel
 Spieß (Einheit), ein Zählmaß
 Spieß (Schach), ein taktisches Motiv im Schach
 Spießturm, eine Landwehrwarte in Nordhessen
 versehentlich mitgedrucktes Blindmaterial (Druckersprache)
 Spieß, ein Sechs-Pfennig-Stück Friedrichs I. von Preußen, siehe Roter Seufzer
 Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn S.A., polnisches Pharmazieunternehmen
 Spiessbåane, Klippenfelsen vor der Bouvetinsel, Südatlantik
 Spieß-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Spießgipfel, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

im informellen militärischen Sprachgebrauch:
 Dienstführender Unteroffizier beim österreichischen Bundesheer
 Hauptfeldwebel in der deutschen Wehrmacht bis 1945 sowie in der Nationalen Volksarmee bis 1989
 Kompaniefeldwebel in der deutschen Wehrmacht und Bundeswehr

Siehe auch:
 Spies
 Spiehs